Les macaronis sont une variété de pâtes alimentaires, à base de semoule de blé dur, en forme de longs tubes allongés de 5 à 6 mm.
 Le terme de macaroni apparaît vers 1770 en Angleterre pour désigner un mouvement de jeunes hommes qui s‘habillent de façon extravagante et outrancière.
 Le terme argotique macaroni désigne une personne italienne ou d'origine italienne. Beaucoup moins prononcée de nos jours bien qu'encore notable, cette injure caractérise le racisme anti-italien, au même titre que rital, spaghetti.
 Macaroni est un film d'Ettore Scola.
 Macaroni au fromage est un plat des pays anglo-saxons.
 Macaroni tout garni, série télévisée québécoise.

Notes et références